Les Oreilles du Lièvre est la quatrième fable du livre  de Jean de La Fontaine situé dans le premier recueil des Fables de La Fontaine, édité pour la première fois en 1668.

Liens externes 
 

  Les Oreilles du lièvre, Musée Jean-de-La-Fontaine à Château-Thierry.

Fable de La Fontaine
Lapin ou lièvre dans la littérature